Goose Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Goose Lake Township (Illinois)
 Goose Lake Township (South Dakota)